Loma Hermosa kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Loma Hermosa, delstaten Mexiko, Jiquipilco, 
 Loma Hermosa, Veracruz, Juchique de Ferrer,